Ženská čtyřhra Yarra Valley Classic 2021 probíhala v první polovině února 2021. Do deblové soutěže melbournského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo dvacet osm dvojic. Jednalo se o premiérový ročník dodatečně zařazené události v Melbourne Parku kvůli pandemii covidu-19.

Vítězem se stal třetí nasazený pár Japonek Šúko Aojamová a Ena Šibaharaová, který ve finále zdolal nenasazené rusko-slovenské duo Anna Kalinská a Viktória Kužmová po dvousetovém průběhu 6–3 a 6–4. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 470 bodů a získaly pátou společnou trofej, druhou v probíhající sezóně. Šúko Aojamová vybojovala čtrnáctý deblový titul na okruhu WTA Tour a pro Šibaharaovou to bylo páté takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 
Čtyři nejvýše nasazené páry obdržely volný los do druhého kola.
  Tímea Babosová /  Kristina Mladenovicová (odstoupily)
 Nicole Melicharová-Martinezová /  Demi Schuursová (semifinále)
  Šúko Aojamová /  Ena Šibaharaová (vítězky)
  Tuan Jing-jing /  Čeng Saj-saj (semifinále)
  Alexa Guarachiová /  Desirae Krawczyková (1. kolo)
  Sü I-fan /  Jang Čao-süan (2. kolo)
  Ljudmila Kičenoková /  Jeļena Ostapenková (1. kolo)
  Ashleigh Bartyová /  Jennifer Bradyová (čtvrtfinále)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Yarra Valley Classic
WTA Tour 2021
Tenis v Austrálii v roce 2021